Medaillenspiegel der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2013 in Moskau. Die Medaillen der 47 Entscheidungen gingen an 38 der 206 teilnehmenden Länder. Die Goldmedaillen verteilten sich auf 18 Länder, darunter Deutschland als einziges deutschsprachiges Land.

Die Vereinigten Staaten konnte mit sieben Goldmedaillen die meisten Weltmeistertitel erringen, gefolgt von Jamaika mit sechs Goldmedaillen. Der Gastgeber Russland und Kenia gewannen je fünf Goldmedaillen. Deutschland platzierte sich auf Rang fünf mit insgesamt vier Gold-, zwei Silbermedaillen und einer Bronzemedaille. Die Schweiz, Österreich und Luxemburg konnten keine Medaillen gewinnen.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2013
Medaillenspiegel